El Torneig de Charleston 2016, també conegut com a Volvo Car Open 2016, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La 44a edició del torneig i es va celebrar entre el 2 i el 10 d'abril de 2016 al Family Circle Tennis Center de Charleston, Carolina del Sud, Estats Units.

La tennista estatunidenca Sloane Stephens va guanyar el seu tercer títol de la temporada.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2016
WTA Tour 2016